Boggstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boggstown (Indiana)
 Boggstown (Pennsylvania)